zdarzenie w ontologii
 zdarzenie w literaturze
 zdarzenie gospodarcze
 zdarzenie drogowe
 zdarzenie losowe
 zdarzenie losowe w prawie ubezpieczeń gospodarczych
 zdarzenie losowe w teorii prawdopodobieństwa
 zdarzenie elementarne
 zdarzenie losowe niemożliwe
 zdarzenie losowe pewne
 zdarzenie losowe przeciwne
 zdarzenie prawne
 zdarzenie w informatyce
 zdarzenie w kognitywistyce
 zdarzenie w teorii względności
 Zdarzenie – film amerykańsko-indyjski z 2008